Laurenzi est un patronyme italien porté notamment par :

 Carlo Laurenzi (1821-1893), cardinal italien ;
 Silvio Laurenzi (1936-2021), costumier et acteur italien.

Patronyme italien